Вале́рий Сергеевич Рыба́лкин (19 мая 1952, село Котенково, Новгородковский район, Кировоградская область) — советский и украинский востоковед, арабист, переводчик, дипломат, доктор филологических наук, (2000), профессор (2005).

Специалист в области арабской лингвистики, лексикологии и лексикографии, арабской археографии, коранистики, арабской литературы и др.

Автор первого академического перевода Корана на украинский, первая часть текста была опубликована в 2003 году в Киеве, автор перевода на украинский язык ряда сказок из «Тысячи и одной ночи» с оригинала. Перевод был опубликован в 2011 году в Тернопольском издательстве «Навчальна книга — Богдан».

Автор статей в Энциклопедии Арабского языка и лингвистики (Brill Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics).

Почётный доктор многих университетов США, Канады, ОАЭ, Египта, Иордании и других стран.

Биография 
В 1969 году вступает на факультет английской филологии Киевского государственного института иностранных языков (сейчас — Киевский национальный лингвистический университет), после чего записывается слушателем Военного института иностранных языков в Москве, проходит службу в рядах армии СССР.

После армии поступает на Восточный факультет Ленинградского государственного университета им. Жданова (сейчас — Санкт-Петербургский государственный университет), который с отличием оканчивает экстерном в (1976) году.

После выпуска некоторое время преподаёт русский язык арабским студентам, а также арабский язык в Киевском институте инженеров цивильной авиации.

В конце 70-х становится младшим научным сотрудником Института языкознания имени А. А. Потебни АН УССР, где приобретает опыт исследовательской работы. В рамках своей научной деятельности опубликовал две методические разработки для иностранных студентов подготовительного факультета — «Словарь арабских терминов по физике» (1978) и «Словарь арабских терминов по термодинамике» (1979).

В 1980 году поступает в аспирантуру Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР (сейчас — Институт восточных рукописей РАН), которую заканчивает в 1984 году, защитив диссертацию по теме «Принципы построения арабских лексикографических трудов VIII—XVIII вв.». В 1990 году киевское издательство «Наукова думка» публикует монографию исследователя «Арабская лексикографическая традиция».

Работал переводчиком в НДРЙ (1979—1981), Египте (1990, 1991), ОАЭ (1990—1991, 1993) и других арабских странах.

После учреждения академиком Прицаком Института востоковедения имени Агафангела Крымского Национальной академии наук Украины становится замдиректора Института по научной работе (конец 1991 — март 1996).

В это же время (после 1991 года) Валерий Рыбалкин занимается преподавательской деятельностью в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченка, разработав и внедрив целый ряд арабистических курсов и спецкурсов, связанных, прежде всего, с грамматикой, лексикологией и лексикографией. В 1992 году получает звание доцента и единогласно избирается заведующим только учреждённой кафедры теории и практики перевода восточных языков факультета иностранной филологии КНУ им. Тараса Шевченка.

С 1996 по 1999 года работал в дипломатической сфере на должности советника по политическим вопросам Посольства Украины в ОАЭ.

После возвращения на Украину возобновляет научную деятельность под эгидой Института востоковедения имени А. Е. Крымского НАН Украины — сначала как ведущий научный сотрудник, а после как заведующий отдела Классического Востока, где работает и сегодня (2014 год).

В 2000 году защитил диссертацию «Арабская лингвистическая традиция: классические концепции и их современная интерпретация», получив учёную степень доктора филологических наук.

В 2005 года получает звание профессора, долгое время работая в Институте филологии КНУ им. Тараса Шевченка.

С 2004 по 2008 годы занимал пост ректора, а с 2009 по 2012 — президента Киевского университета «Східний Світ».

По состоянию на 2012 год под руководством Валерия Рыбалкина были успешно защищены семь кандидатских и одна докторская диссертация.

На протяжении нескольких последних лет руководит следующими проектами:

 «Социокультурная функция сакрального текста на Востоке: лингвостилистический, идейно-эстетический и правовой аспекты» (Институт Востоковедения НАН Украины, 2007—2011);
 17th Century Historical Sources Concerning Moldavia and Ukraine: Research on Paul of Aleppo’s Travels of Macarius III, Patriarch of Antioch" (Институт Востоковедения НАН Украины, Институт восточных рукописей РАН, Институт исследований Юго-Восточной Европы Румынской АН, 2012—2014);
 «Религиозно-доктринальные тексты Востока: семантика и прагматика, рецепция и интерцепция» (ИВ НАН Украины, 2012—2015).

Лауреат Премии имени Агафангела Крымского НАН Украины (1995).

Награждён Знаком Почёта Митрополита Гор Ливанских Георгия Ходра за вклад в организацию Международного симпозиума ЮНЕСКО «Диалог культур» (Триполи, 2001).

Автор более двухсот научных трудов с истории арабских лингвистических учений, лексикологии и лексикографии арабского литературного языка, языковой ситуации в современном арабском мире, арабской археографии, коранической экзегетики, арабского литературоведения.

Основные труды 
 Собрание арабских рукописей ЦНБ АН УССР // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник.- 1976—1977. — М., 1984. — С.161—182.
 Персидские заимствования в словаре Абу Насра Исмаила ал-Джаухари «Тадж ал-луга ва-Сихах ал-‘арабиййа» // Ирано-афразийские языковые контакты.- М.: Наука, 1987. — С.133—138.
 Предисловие словаря ал-Халила «Kitab al-‘Ayn». Исследование, перевод, комментарий // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. 1978—1979. — М.: Наука, 1987. — С.108—122.
 Dirasat as-sarq al-‘arabi fi ’Ukraniya // As-Sadaqa XXXV.- ‘Amman, 1988.- S.38—42.
 Арабская лексикографическая традиция. К.: Наукова думка, 1990. — 148 с. (Рец.: Белова А. Г. // Восток.- № 1.- 1992. — С.176-181).
 Тисяча й одна ніч. Вибрані казки. Упорядкування та пер. з арабської. — К.: «Дніпро», 1991. — 511 с. (Рец: Cahier d’Etudes Maghrebines.- No 6-7. −1994. — P.242—246).
 Классические арабские словари: принципы построения, специфика пользования. НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського. — К. : [б.в.], 1994. — 33 с
 Арабская лингвистическая традиция: истоки, творцы, концепции. — К.: Феникс, 2000. — 359 с. (Рец.: Тишенко К. М.// Східний світ. — 2001, No 2. — С.195—200).
 Коран. Дослідження, переклад (фрагмент), коментарі В. С. Рибалкіна. — Київ: Стилос, 2002. — 271 с. (Рец.: Книжковий огляд. — № 9(45), вересень 2002. — С.24-27).
 Классическое арабское языкознание. — Киев: Стилос, 2003. — 406 с.
 ‘Amal // Encyclopaedia of Arabic language and linguistics. Vol.I, pp.67-74 — Leiden: E.J. Brill, 2005.
 Taʿlīq // Encyclopaedia of Arabic language and linguistics. Vol.IV, pp.428-430 — Leiden: E.J. Brill, 2005.
 Тисяча й одна ніч. Серія «Скарби Сходу» — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 576 с., ISBN 978-966-10-2046-6

Литература 
 Милибанд С. Д. Рыбалкин В. С. // Биобиблиографический словарь отечественных востоковедов. 2-е изд. — М., 1995. — Т. 2. — С. 343—344.
 Кочубей Ю. М. Цілеспрямованість і труд. Валерію Рибалкіну — 50. Список публікацій В. С. Рибалкіна (1977—2002) // Східний Світ. № 1. — 2002. — С. 159—163.
 Рибалкін В. С. // Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (1930—2005). Матеріали до історії. — К.: «Довіра». — С. 511—512.
 Валерію Сергійовичу Рибалкіну — 60. // Східний Світ. № 4 — 2012. — С. 209—212.
 Polyphonia Orientis: мова, література, історія, релігія. До ювілею В. С. Рибалкіна. Збірник наукових статей. — Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2013. — 392 с.

Ссылки 
 Polyphonia Orientis: мова, література, історія, релігія. До ювілею В. С. Рибалкіна.
 Валерію Сергійовичу Рибалкіну — 60. // Східний Світ. № 4 — 2012. — С. 209—212.
 Стаття «Нам потрібне фахове сходознавство»
 Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
 Коран. Дослідження, переклад (фрагмент), коментарі
 Кафедра Близького Сходу Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка
 ʿAmal на сайті Brill Online Reference Works
 Taʿlīq на сайті Brill Online Reference Works
 «Тисяча й одна ніч» на сайті видавництва «Навчальна книга — Богдан»
 Сторінка Кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка

Востоковеды Украины
Переводчики с арабского языка
Переводчики Корана
Лингвисты Украины
Переводчики на украинский язык
Авторы энциклопедий и словарей